Inocencio bzw. Inocêncio (von lateinisch innocentius, „der Unschuldige“) ist ein im spanischen und portugiesischen Sprachraum verbreiteter männlicher Vorname und Familienname.

Namensträger

Vorname 
 Inocêncio Cani (1938–1973), Offizier der Marine der Afrikanischen Unabhängigkeitspartei von Guinea und Kap Verde
 Inocencio Lario Carrillo (* 1984), spanischer Beachvolleyballspieler
 Inocencio de la Inmaculada (1887–1934), spanischer Märtyrer der römisch-katholischen Kirche
 Inocencio Mamani (1904–1990), peruanischer Dramaturg, Dichter und Bergsteiger

Familienname 
 Matheus Facho Inocêncio (* 1981), brasilianischer Hürdenläufer und Bobfahrer

Siehe auch 
 Innozenz

Männlicher Vorname
Familienname
Spanischer Personenname
Portugiesischer Personenname